Гран-при Бельгии 2013 года (официально 2013 Formula 1 Shell Belgian Grand Prix) — автогонка, одиннадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 58-й Гран-при Бельгии в истории «Формулы-1»), проходивший с 23 по 25 августа на трассе «Спа-Франкоршам», Спа, Бельгия.

По итогам квалификации поул-позицию — как на и на прошлом Гран-при чемпионата — завоевал Льюис Хэмилтон (Mercedes). Его время составило 2:01,012. Это шестой поул Хэмилтона в сезоне 2013 года и тридцать первый в карьере. Победителем гонки — пролидировав все 44 круга — стал Себастьян Феттель (Red Bull). Эта победа стала для Феттеля пятой в текущем сезоне, тридцать первой в карьере и второй на Гран-при Бельгии. Он же стал автором «быстрого круга» — 1:50,756 (40-й круг, 227,657 км/ч). Второе место в гонке завоевал Фернандо Алонсо (Ferrari), уступив победителю 16,8 сек., третьим к финишу пришёл Льюис Хэмилтон, проигравший победителю 27,7 сек..

По итогам этого Гран-при произошли изменения в итоговом положении некоторых участников чемпионата — как в личном зачёте пилотов, так и в Кубке конструкторов. Так, Кими Райкконен (Lotus), занимавший до этого Гран-при вторую строчку личного зачёта пилотов, из-за схода с трассы в этой гонке (причиной чему послужил отказ тормозов у его болида), потерял в личном зачёте чемпионата сразу две позиции, переместившись в нём на четвёртое место. Благодаря этому, а также личному успешному выступлению в этой гонке, сразу двум пилотам удалось подняться в личном зачёте чемпионата на одну позицию вверх. Ими стали: Фернандо Алонсо, переместившийся с третьей позиции личного зачёта на вторую, и Льюис Хэмилтон, переместившийся с четвёртой позиции на третью. В Кубке конструкторов с шестой позиции на пятую переместилась команда McLaren.

Предыдущий Гран-при Бельгии «Формулы-1» проходил с 31 августа по 2 сентября  года на этой же трассе.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погодные условия: временами дождь, пасмурно. Воздух: +20…18 °C, трасса: +22…21 °C.

|}

 Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}

Круги лидирования

Штрафы пилотов

 Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

 Статистика 
 31-й поул Льюиса Хэмилтона
 17-й поул команды Mercedes
 19-й быстрый круг Себастьяна Феттеля
 36-й быстрый круг команды Red Bull
 31-я победа Себастьяна Феттеля
 39-я победа команды Red Bull
 2 000-й круг лидирования Себастьяна Феттеля
 1 500-е очко Фернандо Алонсо
 50-й Гран-при и старт Пастора Мальдонадо
 50-й старт Пола ди Ресты
 50-й Гран-при Серхио Переса
 40 000-й километр лидирования немецких пилотов
 40 000-й километр, пройденный в гонке мексиканскими пилотами
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

 Протестная акция организации «Гринпис» 
Традиционная церемония награждения победителей гонки едва не была сорвана активистами международной природоохранной организации «Гринпис», которые протестовали против решения главного спонсора гонки — компании Shell — начать добычу нефти в Арктике. Несколько активистов попытались пробраться на сам подиум — один подобрался к нему с боковой стороны, но его успели остановить — мужчину повалила на пол одна из так называемых «грид-гёрлз» — девушек, образующих живой коридор по пути следования пилотов на подиум. Другая активистка попыталась пробраться на подиум, спустившись на него с крыши «пит-билдинга» — при помощи специальной подвесной конструкции. Представители FIA сообщили журналистам, собравшимся в пресс-центре, что: «Подготовка сооружения началась ещё за две недели до Гран-при. Специальная конструкция с дистанционным управлением была установлена на крыше пит-билдинга, а пробраться туда после Гран-при активистам Гринпис, вероятно, удалось через Paddock Club, расположенный на верхнем уровне здания боксов, куда они приобрели билеты»''.

В свою очередь, представители «Гринпис» заявили, что всего в этой акции участвовали 35 активистов, которые были объединены в несколько групп. Силами этих активистов на автодроме было вывешено несколько протестных баннеров: один появился на главной трибуне ещё до старта гонки, а уже во время гонки ещё несколько баннеров были вывешены поверх фирменных плакатов компании Shell, установленных на трассе. Кроме этого, активистам удалось разместить один из баннеров непосредственно на ограде подиума — перед самой церемонией награждения. Этот баннер представлял собой прямоугольное жёлтое полотнище, на котором была размещена изменённая эмблема компании Shell, которая в оригинале представляет собой стилизованное изображение морской раковины. Правая её часть осталась оригинальной, а вот левая была выполнена в виде половины головы белого медведя. Баннер содержал текст: «Save the Arctic» («Спасите Арктику»).

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции

Гран-при Бельгии